Grodziccy herbu Dryja – polski ród szlachecki
 Grodziccy herbu Gryf – polski ród szlachecki
 Grodziccy herbu Kopacz – polski ród szlachecki
 Grodziccy herbu Łada – polski ród szlachecki
 Grodziccy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki
 Grodziccy herbu Ogończyk – polski ród szlachecki